|-
| (60601) 2000 EQ157||||12 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60602) 2000 EV161||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60603) 2000 EF163||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60604) 2000 EP164||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60605) 2000 EZ167||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60606) 2000 EC171||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60607) 2000 EA172||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60608) 2000 EE173||||3 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Джейн Лу, Чедвік Трухільо, Він Еванс
|-
| (60609) 2000 EA175||||2 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (60610) 2000 EB181||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60611) 2000 ED185||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60612) 2000 EE190||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60613) 2000 EO196||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60614) 2000 EU198||||1 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (60615) 2000 EV205||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60616) 2000 FH1||||26 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60617) 2000 FM3||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60618) 2000 FP3||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60619) 2000 FZ4||||27 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (60620) 2000 FD8||||27 березня 2000||Обсерваторія Мауна-Кеа||Джон Кавеларс, Бретт Ґледмен, Жан-Марк Петі, Метью Холман
|-
| (60621) 2000 FE8||||27 березня 2000||Обсерваторія Мауна-Кеа||Джон Кавеларс, Бретт Ґледмен, Жан-Марк Петі, Метью Холман
|-
| 60622 Прітчет (Pritchet)||||30 березня 2000||Обсерваторія Домініон||Девід Белем
|-
| (60623) 2000 FW13||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60624) 2000 FT14||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60625) 2000 FA17||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60626) 2000 FU21||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60627) 2000 FJ23||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60628) 2000 FX24||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60629) 2000 FX25||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60630) 2000 FY25||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60631) 2000 FC26||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60632) 2000 FE27||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60633) 2000 FF27||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60634) 2000 FW27||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60635) 2000 FD30||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60636) 2000 FH30||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60637) 2000 FX30||||29 березня 2000||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (60638) 2000 FF31||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60639) 2000 FW31||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60640) 2000 FE34||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60641) 2000 FP35||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60642) 2000 FP37||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60643) 2000 FU37||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60644) 2000 FY37||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60645) 2000 FU38||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60646) 2000 FJ39||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60647) 2000 FA40||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60648) 2000 FY40||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60649) 2000 FZ41||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60650) 2000 FF42||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60651) 2000 FU42||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60652) 2000 FG43||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60653) 2000 FA45||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60654) 2000 FP45||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60655) 2000 FV45||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60656) 2000 FF47||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60657) 2000 FT47||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60658) 2000 FG48||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60659) 2000 FX49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60660) 2000 FL50||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60661) 2000 FF57||||26 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60662) 2000 FX61||||26 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60663) 2000 FZ65||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60664) 2000 FX72||||26 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60665) 2000 FL73||||25 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (60666) 2000 FT73||||26 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (60667) 2000 GQ1||||4 квітня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (60668) 2000 GJ3||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60669) 2000 GE4||||7 квітня 2000||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (60670) 2000 GX5||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60671) 2000 GP9||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60672) 2000 GE10||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60673) 2000 GH10||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60674) 2000 GN10||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60675) 2000 GA12||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60676) 2000 GQ14||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60677) 2000 GO18||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60678) 2000 GA23||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60679) 2000 GE24||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60680) 2000 GW27||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60681) 2000 GE31||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60682) 2000 GU31||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60683) 2000 GL33||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60684) 2000 GA34||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60685) 2000 GP34||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60686) 2000 GN35||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60687) 2000 GS35||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60688) 2000 GY35||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60689) 2000 GG37||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60690) 2000 GD38||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60691) 2000 GJ38||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60692) 2000 GC40||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60693) 2000 GX40||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60694) 2000 GG41||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60695) 2000 GM42||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60696) 2000 GQ43||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60697) 2000 GG45||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60698) 2000 GB46||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60699) 2000 GN47||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (60700) 2000 GL50||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

60600